Die Kaimane (Caimaninae) sind eine Unterfamilie der Alligatoren (Alligatoridae) innerhalb der Krokodile (Crocodylia). Sie werden den Echten Alligatoren (Alligatorinae) gegenübergestellt. Kaimane kommen fast ausschließlich in Südamerika vor, mit Ausnahme des Krokodilkaimans, dessen Verbreitungsgebiet bis nach Mittelamerika reicht.

Systematik 
Die rezenten sechs Arten der Echten Kaimane (Caiman), der Glattstirnkaimane (Palaeosuchus) und der Schwarze Kaiman (Melanosuchus) existieren seit dem Pliozän:

 Kaimane (Caimaninae)
 Gattung: Echte Kaimane (Caiman , 1825)
 Krokodilkaiman (Caiman crocodilus (, 1758))
 Brillenkaiman (Caiman yacare (, 1801)) (Status umstritten)
 Breitschnauzenkaiman (Caiman latirostris (, 1801))
 Gattung: Melanosuchus , 1862
 Schwarzer Kaiman (Melanosuchus niger (, 1825))
 Gattung: Glattstirnkaimane (Paleosuchus , 1862)
 Keilkopf-Glattstirnkaiman (Paleosuchus trigonatus (, 1801))
 Brauen-Glattstirnkaiman (Paleosuchus palpebrosus (, 1807))
Die genauen Verwandtschaftsverhältnisse der Kaimane untereinander und zu anderen Gruppen innerhalb der Krokodile sind bislang weitgehend ungeklärt, eine akzeptierte Hypothese ist hier wiedergegeben.

Stammesgeschichte 
Die basalen Vertreter der Kaimane waren Necrosuchus ionensisaus aus dem Paleozän und Eocaiman cavernensis aus dem Eozän. Der Orthogenysuchus olseni stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Im Miozän tauchen die Gattung Purussaurus mit mehreren  Arten, wie z. B. Purussaurus neivensis (früher Caiman neivensis) und die Gattung Mourasuchus auf. Auch die Gattung Caiman hat mit Caiman lutescens ihren ersten Vertreter, dieser ist aber nach heutiger Erkenntnis identisch mit Caiman latirostris. Damit wäre dieser Fund das älteste Fossil von einem der rezenten Krokodilarten. Der erste Mohrenkaiman Melanosuchus fisheri erscheint im Pliozän, der Fund weist mehrere Unterschiede zum heutigen Melanosuchus niger auf, dennoch besteht Uneinigkeit, ob beide Arten nicht identisch sind. Die Gattungen Orthogenysuchus und Mourasuchus wurden früher in eine eigene Familie Nettosuchidae gestellt.

Folgende fossile Arten gehören zu den Caimaninae:
 Gattung: † Gnatusuchus , , , ,  & , 2015
 † Gnatusuchus pebasensis , , , ,  & , 2015
 Gattung: † Culebrasuchus , , ,  & , 2013
 † Culebrasuchus mesoamericanus , , ,  & , 2013
 Gattung: † Eocaiman , 1933
 † Eocaiman cavernensis , 1933
 † Eocaiman palaeocenicus , 2007
 † Eocaiman itaboraiensis , , ,  & , 2013
 Gattung: † Necrosuchus , 1937
 † Necrosuchus ionensisaus , 1937
 Gattung: † Globidentosuchus  et al., 2013
 † Globidentosuchus brachyrostris  et al., 2013
 Gattung: † Kuttanacaiman , , , ,  & , 2015
 † Kuttanacaiman iquitosensis , , , ,  & , 2015
 Gattung: † Tsoabichi , 2010
 † Tsoabichi geenriverensis , 2010
 Gattung: † Centenariosuchus , , ,  & , 2013
 † Centenariosuchus gilmorei , , ,  & , 2013
 Gattung: † Orthogenysuchus , 1926
 † Orthogenysuchus olseni , 1926
 Gattung: † Purussaurus , 1892
 † Purussaurus mirandai ,  & , 2006
 † Purussaurus neivensis (, 1941)
 † Purussaurus brasiliensis , 1892
 Gattung: † Mourasuchus , 1964
 † Mourasuchus amazonensis , 1964
 † Mourasuchus atopus (, 1965)
 † Mourasuchus nativus (, 1985)
 † Mourasuchus arendsi , 1984
 Gattung: Caiman , 1825
 † Caiman wannlangstoni , , , ,  & , 2015
 † Caiman venezuelensis  & , 2012
 † Caiman brevirostris , 1987
 † Caiman gasparinae  & , 2013
 † Caiman niteroiensis  & , 1991
 † Caiman tremembensis , 1988
 † Caiman lutescens (, 1912) (Status umstritten)
 Gattung: Melanosuchus , 1862
 † Melanosuchus fisheri , 1976

Verwandtschaftsverhältnis der rezenten und fossilen Vertreter der Kaimane nach Hastings und Kollegen 2013.

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

 (The Paleobiology Database) http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl
 (Melanosuchus fischeri) http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/006701200022496.pdf
 (crocodilesnouts) http://www.mz.usp.br/forum/pdf/crocodilesnouts.pdf

Krokodile